Нойеншвандер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нойеншвандер, Анна — швейцарская кёрлингистка.
 Нойеншвандер, Маттиас — швейцарский кёрлингист.
 Нойеншвандер, Эстер (род. 1983) — швейцарская кёрлингистка.